Municipio de Scranton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Scranton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Scranton (condado de Greene, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Scranton (condado de Osage, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osage.